Розетка ( — «трояндочка») — термін, що має такі значення:
 Розетка — стаціонарно встановлений роз'єм електричних мереж, електрична арматура (наприклад, штепсельна розетка, з'єднувальна розетка).
 Розетка — орнаментальна прикраса круглої форми в плані, має вигляд стилізованого зображення квітки, яка розпустилась.
 Розетка — округлі агрегати мінералів, складені листуватими або пелюсткоподібними індивідами, які розходяться від центра.
 Розетка — група листків, скупчено розташованих на вертикальному стеблі, ледве піднятому над землею.
 Розетка — туманність у сузір'ї Єдинорога.
 Розетка — маленьке блюдечко для варення, меду і т. ін.
 Розетка — скляний, кришталевий, порцеляновий або металевий кружечок з отвором посередині, який охороняє свічник від крапель воску, стеарину.
 Розетка — стрічка, тасьма, шнур, зібрані в пучок у вигляді квітки, яка є прикрасою на одязі, розпізнавальним знаком.
 Розетка — інтернет-магазин електроніки та побутової техніки.

Джерела 
 
 
 Лазаренко Є. К., Винар О. М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. — 1975. — 774 с.
 Великий тлумачний словник сучасної української мови. «Перун», 2005.

Посилання